L' Europa Cup masculine de water-polo est la première édition du Europa Cup de water-polo organisée par la Ligue européenne de natation.

Tour préliminaire 
du 15 au 18 février 2018

Groupe A 

|}

Groupe B 

|}

Groupe 3 

|}

Super Finale 
du 5 au 8 avril 2018

Equipes qualifiées

Groupe A 

|}

Groupe B 

|}

7 place

5 place

3 place

Finale

Références

Liens externes 
2018 LEN Men's Europa Cup (site officiel)

Compétition de water-polo
Water-polo en 2018